Wasserschlepper steht für:

 Wasserträger, ein historischer Beruf
 Schleppmittel für Wasser in einem azeotropen Gemisch

Siehe auch:
 Land-Wasser-Schlepper, schwimmfähiges Kettenfahrzeug der Wehrmacht